Als Dora-Prozess werden zwei Nachkriegsprozesse gegen Personal des KZ Mittelbau-Dora bezeichnet:
 Dachauer Dora-Prozess, Kriegsverbrecherprozess gegen 19 Angeklagte, abgehalten vor dem US-Militärgericht Dachau von August bis Dezember 1947
 Essener Dora-Prozess, Strafprozess gegen drei Angeklagte, abgehalten vor dem Schwurgericht Essen von 1967 bis 1970